Леман — фамилия и топоним:

Фамилия

А 
 
 Леман, Альберт Семёнович (1915—1998) — советский композитор, музыкальный педагог.
 Леман, Альмут (род. 1953) — западногерманская фигуристка, выступавшая в парном разряде.
 Леман, Анатолий Иванович (1859—1913) — писатель, скрипичный мастер.
 Леман, Анри (Lehmann, 1814—1882) — французский живописец.

Б 
 Леман, Беатрикс (род. 1963) — немецкая гребчиха.
 Леман, Бернхард (род. 1948) — немецкий бобслеист.
 Леман, Брэди (род. 1986) — канадский фристайлист, специализирующийся в дисциплине ски-кросс.

В 
 Леман, Вилли (Lehmann, 1884—1942) — гауптштурмфюрер СС, работавший на советскую разведку.

Г 
 Леман, Гарри (1924—1998) — немецкий физик-теоретик.
 Леман, Гельмут (1882—1959) — немецкий политический деятель.
 Леман, Генри (1822—1855) — американский бизнесмен еврейского происхождения.
 Леман, Георгий Александрович (род. 1937) — советский и российский художник-живописец.
 Леман, Герберт (1878—1963) — американский политик-демократ из Нью-Йорка, банкир, полковник армии США.

Д 
 Леман, Джон (род. 1942) — американский политик, министр ВМС США.
 Леман, Доминик Себастьян (1781—1829) — французский минералог и ботаник.
 Леман, Дэвид (род. 1948) — современный американский поэт, литературный критик, редактор.

Е 
 Леман, Егор Яковлевич (1834—1901) — русский живописец-портретист.

Ж 
 Леман, Жак Эдмон (1829−1889) — французский живописец.
 Леман, Жан-Пьер (Jean-Pierre Lehman, 1914—1981) — французский палеонтолог.
 Леман, Жерар (Leman, 1851—1920) — бельгийский военный деятель, генерал-лейтенант.

И, Й 
 
 Леман, Йенс — немецкий велогонщик.

К 
 Леман, Карл Фридрих (Carl-Friedrich Lehmann, 1861—?) — немецкий ассириолог.
 Леман, Карл-Хайнц (1957) — немецкий дзюдоист.
 Леман, Кристин (род. 1972) — канадская актриса.

Л 
 Леман, Лилли (1848—1929) — немецкая оперная певица (сопрано).
 Леман, Лотта (1888—1976) — немецкая и американская певица (сопрано).

М 
 Леман, Максимилиан (Maximilian Lehmann, 1845—?) — немецкий историк.
 Леман, Маркус (1831—1890) — раввин, писатель и общественный деятель, вождь ортодоксальных евреев в Германии.

Н 
 Леман, Надин (род. 1990) — швейцарская кёрлингистка.
 Леман, Николай Михайлович (1800—1865) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг.

О 
 Леман, Осип Иванович (Франц Иосиф Леман; ; 1833—1873) — книгопечатник, родоначальник династии типографов, основатель одной из первых словолитен в Санкт-Петербурге.
 Леман, Отто (Lehmann, 1855—1922) — немецкий физик.

П 
 Леман, Павел Михайлович (1797—1860) — генерал-майор, декабрист, герой русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

Р 
 Леман, Ричард (род. 1959) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1988 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Леман, Рихард (Lehmann, 1845—?) — немецкий географ.
 Леман, Роберт (1910—1973) — гауптштурмфюрер СС.

У 
 Леман, Уильям (1901—1979) — американский футболист, полузащитник, игрок сборной США.
 Леман, Уинфред (, 1916—2007) — американский лингвист.

Ф 
 Леман, Фридрих Карл (1850—1903) — немецкий консул в Попаяне, путешественник, ботаник и горный инженер.

Х 
 Леман, Хайнц Герхард (1921—1995) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1992).
 Леман, Ханс-Тис (1944—2022) — немецкий театровед, историк и теоретик современного театрального искусства.
 Леман, Хельма (род. 1953) — немецкая гребчиха.
 Леман, Христоф (около 1570—1639) — летописец, автор хроники города Шпайера.

Ш 
 Леман, Штефан (род. 1963) — швейцарский футболист, вратарь.

Э 
 Леман, Эдуард Александрович (1849—1919) — профессор Томского университета по кафедре фармации и фармакологии.
 Леман, Эрик (род. 1946) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Леман, Эрих (1890—1917) — немецкий легкоатлет.
  (1917—2009) — американский статистик.
 Леман, Эрнест (1915—2005) — американский сценарист, обладатель почётной премии «Оскар» 2001 года.
 Леман, Эрнст Крисланович (1894—1917) — российский военный лётчик, ас-истребитель Первой мировой войны.

Ю 
 Леман, Юлий Яковлевич (1834—1901) — русский художник.
 Леман, Юлиус Фридрих (1864—1935) — мюнхенский издатель.

Составные фамилии 
 Леман-Балановская, Инна Николаевна (1881—1945) — российский астроном.
 Леман-Фильгес, Рудольф (1854—1914) — немецкий математик и астроном.

Топоним 
 Леман () — французское название Женевского озера.
 Леман (Leymen) — коммуна во Франции (Верхний Рейн, Эльзас).
 Леман (Leyment) — коммуна во Франции (Эн, Рона — Альпы).
 Леман — деревня в Подляском воеводстве Польши.
 Леман — верхний приток Камы.
 Леман — нижний приток Камы.
 Леман — департамент Франции, существовавший с 1798 по 1813 год, со столицей в Женеве.
 Леман — крупный ударный кратер в юго-западной материковой части видимой стороны Луны.

См. также 
 Бедфорд-парк-бульвар — Леман-колледж — станция Нью-Йоркского метро.
 Леманн